Полы:

 Пола́ — деталь одежды.
 Пола́ — топографический участок шкуры животного.

 Пол (настил) — в доме, помещении: нижнее покрытие, настил.
 Пол (биология) — биологический пол, как совокупность генетически детерминированных признаков особи, определяющих её роль в процессе оплодотворения.